Le ministère de la science peut correspondre au :
 Ministère fédéral de la Science en Autriche ;
 Ministère de la Science en Espagne ;
 Ministère de la Science et des Technologies à Taïwan ;
 Ministère de l'Éducation universitaire, de la Science et de la Technologie au Venezuela ;
 Ministère de la Science et de la Technologie au Viêt Nam.